Catz steht für:

 Catz, ehemalige Gemeinde im französischen Département Manche

Catz ist der Familienname folgender Personen:
 Boudewijn Catz (1601–1663), niederländischer römisch-katholischer Bischof
 Caroline Catz (* 1970), britische Schauspielerin
 Safra A. Catz (* 1961), US-amerikanischen Managerin

Siehe auch:
 Katz